Elektronspinresonantie (Elektronische paramagnetische resonantie), een spectroscopische techniek
Eikenprocessierups (Eikenprocessierups), een rups van de eikenprocessievlinder
Revolutionair Volksleger (Ejército Popular Revolucionario), een Mexicaanse guerrillabeweging
European Pressurized Reactor, een type kernreactor
EPR-paradox, een natuurkundig gedachte-experiment van Einstein, Podolsky en Rosen